Just kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Just
 Johann Leopold Just

Robotskapade auktorsförkortningar